Миха́йловское — село в Алтайском крае, административный центр Михайловского района.

Население —  чел. (). Основано в 1878 году.

География 
Расположено в 360 км к юго-западу от Барнаула в Кулундинской степи.

Михайловское сельское поселение располагается на 1062,5 кв. км. Расстояние до Барнаула 407 км. Муниципальное образование находится на Кулундинской тектонической равнине. Однообразный рельеф, слабо выражен холмами. В большинстве присутствуют песочные, суглинистые и супесные породы почвы.
Растительность выражена степным разнотравьем. С востока на юго-запад территорию пересекает сосновый бор. Сельское хозяйство ведется в суровых климатических условиях, при постоянных периодических засухах.
Климат резко континентальный. Малоснежные, ветреные зимы с частыми и сильными метелями сменяются коротким и жарким летом.

Климат 
 Среднегодовая температура воздуха — 4,2 °C
 Относительная влажность воздуха — 61,0 %
 Средняя скорость ветра — 4,0 м/с

История 
Село основано в 1874 г. переселенцами из Саратовской губернии. Первоначально названо Мирзагул по озеру у которого располагалась вновь основанная деревня. В 1897 г. построена церковь архангела Михаила, по ней населенный пункт был назван селом Михайловским (Михайловка). В марте 1941 года Михайловское стало центром района. В 1966 г. постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР село Михайловка преобразовано в рабочий поселок с наименованием Михайловский. В 1991 году решением исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов «О преобразовании рабочих поселков в сельские населенные пункты» от 10.10.91 № 450 рабочий поселок Михайловский Михайловского района Алтайского края был преобразован в село Михайловское.

Культура 
В марте 2006 года образовано Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Михайловский районный культурно-досуговый центр».

На базе МБУК «Михайловский РКДЦ» открыто 22 клубных формирования, в которых задействовано более 400 участников. В центре существуют коллективы, удостоенные звания «народный». Михайловский районный культурно — досуговый центр является победителем конкурса «Лучшие муниципальные учреждения культуры».

На базе центра работает музейно — выставочный отдел имени Я. Н. Скрипкова, под руководством Овсянниковой Веры Александровны. Музей был создан в 2009 г. в процессе объединения Михайловского музейно-выставочного центра имени Я. Н. Скрипкова и Михайловского краеведческого музея.

К «Михайловскому РКДЦ» прикреплен Отдел библиотечного обслуживания «Михайловская межпоселенческая модельная библиотека».

Население

Известные уроженцы 
 Борисов, Михаил Фёдорович (1924—2010) — Герой Советского Союза.
 Ефремов, Пётр Николаевич (1925—1976) — Герой Советского Союза.
 Земцов, Алексей Анисимович (1920—2001) — советский и российский географ.

Телевидение 
В селе 4 эфирных телеканала: Первый канал, Россия 1/ГТРК Алтай, НТВ , Россия 2(Спорт). С 20 августа 2011 года доступно 7 цифровых каналов.

Радиовещание 
 66,59 Радио России / ГТРК Алтай
В селе находятся: 3 образовательные школы, лицей, медицинские учреждения, ДСШ, ДШИ, библиотеки, музей, картинная галерея.

Примечания 

Населённые пункты Михайловского района (Алтайский край)
Районные центры Алтайского края
Бывшие посёлки городского типа Алтайского края